Oggi – rivista italiana
 Oggi – album di Gianni Celeste del 1997
 Oggi – album di Francesco De Gregori del 2013
 Oggi – EP di Ensi del 2020
 Oggi – singolo di Fabrizio Moro del 2022